Rannahof heißen folgende geographischen Objekte: 

 Rannahof (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rannahof (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rannahof (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Rannahof (St. Oswald), Jugend- u. Wanderherberge der Naturfreunde bei St. Oswald bei Freistadt, Mählviertel, Oberösterreich
 Schloss Rannahof in Schwallenbach, Gemeinde Spitz (Niederösterreich)